Oikoswirtschaft  (altgriechisch οἶκος oikos das Haus) ist eine Arbeits- und Lebensweise, bei der gewerbliche Produktion und private Reproduktion (Partnerwahl, Fortpflanzung, Erziehung) in einem Haus von der gesamten Familie getragen werden und die Familie auch Sklaven, Unfreie und Angestellte umfasst. 

Der Begriff wird vorwiegend verwendet, um die antike und mittelalterlich-bäuerliche Produktions- und Lebensweise von der später sich entwickelnden Zweigeteiltheit des Lebens abzugrenzen, die in der bürgerlichen Gesellschaft die öffentliche Sphäre mit der Produktion einerseits und die private Sphäre mit Fortpflanzung und Erholung andererseits auseinanderklaffen lässt.

Sozialgeschichte (Antike)
Sozialgeschichte (Mittelalter)